Уалья́га — река на севере Перу, приток Мараньона, входит в бассейн реки Амазонки. Длина реки около 1200 км, площадь водосбора около 95 тысяч км².

Берёт начало в Андах в центральном Перу, южнее Серро-де-Паско и течёт в северном и северо-восточном направлении через города Уануко и Тинго-Мария. Несмотря на то, что протяжённость реки составляет 1200 километров, Уальяга в основном не судоходна (возможно использование каноэ). Имеет ряд притоков. Разлив реки происходит в период с июня по август.

Наряду с прочими жителями на побережье продолжают жить индейцы (например, кокама-кокамилла).

Преступность 
На берегах реки произрастает много растений коки, которые наркоторговцы используют в своём незаконном обороте. Бывший глава перуанской разведки Владимиро Монтесинос Торрес, по слухам, получал $50000 за каждую переправу товара через долину Уальяга.

Фауна 
Животный мир реки Уальяга разнообразен. Здесь обитают 18 видов лягушек, включая виды Prostherapis femoralis, Phyllodromus pulchellus и Dendrobates reticulatus.

Умершие 
На реке Уальянга погиб американский актёр Эрик Флеминг, звезда вестерн-телесериала «Сыромятная плеть». Во время съёмок фильма MGM «Высокие джунгли» (), 28 сентября 1966 года, Флеминг перевернулся в каноэ на порогах реки. Из-за бурного течения его тело удалось обнаружить лишь спустя три дня.

Галерея

См. также 
 Список рек по длине

Примечания 

Притоки Мараньона
Реки Перу